Са́нта-гертру́да (англ. Santa Gertrudis cattle) — порода крупного рогатого скота мясного направления. Выведена в США на ферме Санта-Гертрудис ранчо «Кинг» (англ. King Ranch) штата Техас скрещиванием коров шортгорнской породы с быками зебу породы брахман. Зарегистрирована Министерством сельского хозяйства США в 1940 году.

Характеристика 
Животные породы санта-гертруда были завезены в СССР в 1955—1956 годах для разведения и скрещивания с отдельными отечественными породами скота. Они хорошо приспособлены к пастбищному содержанию, имеют крепкое телосложение, отличные мясные формы, у них большие складки на шее, большой подгрудок. Масть вишнёво-красная, иногда со светлыми пятнами на нижней части туловища. 

Живая масса быков достигает 800—1180 кг, коров — 560—620 кг. Молодняк в 18 месяцев достигает живой массы 400—500 кг. Убойный выход составляет 63—70 %. 

Животные выносливые, приспособленные к сухому континентальному климату, хорошо выдерживают жару и холод. 

В России породу не разводят.

Литература 
 Санта-гертруда // Українська радянська енциклопедія : у 12-ти т. / гол. ред. М. П. Бажан; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974—1985. — Т. 10. — 1983.

Гибридные породы КРС